Ла Моча има више значења:

 Ла Моча (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Моча (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Моча (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Моча (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Моча (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Моча (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Моча (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Моча, Падре Кино (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику